Llista d'asteroides del 250.001 al 251.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

250001-250100

250101-250200

250201-250300

250301-250400

250401-250500

250501-250600

250601-250700

250701-250800

250801-250900

250901-251000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (250001)-(255000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (250001-260000)